

Santas cristãs 
Ana, mãe de Maria — mãe de Maria de Nazaré
Santa Ana de Constantinopla — bizantina do século X

Topônimos

Argentina 
Santa Ana (Misiones) — cidade
Santa Ana (Entre Ríos) — município
Nuestra Señora de Santa Ana — missão jesuíta

El Salvador 
Santa Ana (departamento)
Santa Ana (El Salvador) — cidade
Ilamatepec — ou vulcão Santa Ana

Municípios da Espanha 
Santa Ana (Espanha) — da província de Cáceres
Santa Ana de Pusa — da província de Toledo
Santa Ana la Real — da província de Huelva

Estados Unidos 
Santa Ana (Califórnia) — cidade
Santa Ana Heights — comunidade não incorporada da Califórnia
Santa Ana Pueblo (Novo México) — região censitária
Montanhas Santa Ana — na Califórnia

Guatemala 
Santa Ana (Guatemala) — município
Santa Ana Huista — cidade

Honduras 
Santa Ana (Francisco Morazán) — cidade
Santa Ana de Yusguare — cidade
Santa Ana (La Paz) — município

Distritos do Peru 
Santa Ana (distrito de La Convención)
Santa Ana (distrito de Castrovirreyna)
Santa Ana de Huaycahuacho (distrito)
Santa Ana de Tusi (distrito)

Venezuela 
Santa Ana (Venezuela) — município
Santa Ana (cidade da Venezuela)
Santa Ana del Táchira — cidade
Coro (Venezuela) — cidade também conhecida como Santa Ana de Coro

Outros países 
Santa Ana (Cabo Verde) — aldeia da ilha de Santiago
Santa Ana (Colômbia) — cidade
Santa Ana (Sonora) — município do México

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos